È morta una formica (Murder on the Blackboard) – romanzo di Stuart Palmer del 1932
 Murder on the Blackboard – film del 1934 diretto da George Archainbaud